Llista dels 177 municipis del departament francès dels Alts Alps (05).

(*) La grafia La Salle les Alpes no és un error perquè li faltin els guionets, com és el codi oficial de l'INSEE, sinó que és una excepció oficialment correcta.

Alts Alps